L'USS Corry peut faire référence à trois navires de l'United States Navy : 
 l', un destroyer de classe Clemson en service de 1921 à 1930;
 l', un destroyer de classe Gleaves lancé en 1941 et coulé en 1944 ;
 l', un destroyer de classe Gearing lancé en 1945, vendu à la Grèce en 1981 et renommé Kriezis.

Corry